У 2019-му, коли турнір проводився востаннє перед пандемією, перемогли Анна-Лена Гренефельд та Аліція Росольська однак Гренефельд закінчила виступи в 2019-му, а Росольська вирішила не грати. 

Перемогли в турнірі Ніколь Меліхар та Демі Схюрс, здолавши в фіналі пару Маріє Боузкова / Луціє Градецька з рахунком 6–2, 6–4.

Сіяні пари

Турнірна сітка

Посилання
Основна сітка 

Volvo Car Open - Doubles
2021 Doubles